San Lázaro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Lázaro, Tamaulipas, ort, 
 San Lázaro, Guerrero, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar